Palfelhorn steht für:

 Großes Palfelhorn (2222 m ü. NHN), Gipfel in den Berchtesgadener Alpen an der Grenze zwischen Bayern und dem Land Salzburg
 Kleines Palfelhorn (2073 m ü. NHN), Gipfel in den Berchtesgadener Alpen, Bayern